Cisco puede hacer referencia a:

Combustible 
 Cisco o picón, un combustible natural procedente del carbón vegetal. Suele identificarse por la madera de origen, cisco de roble, picón de encina, etc.

Geografía 
 Cisco, villa situada en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Cisco, ciudad situada en el estado de Texas (Estados Unidos).

Tecnología 
 Cisco Systems, empresa multinacional tecnológica.